Григорий Павлович Мясоедов (1901-1943) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 

Григорий Мясоедов родился 27 сентября 1901 года в селе Новосергиевка (ныне — посёлок в Оренбургской области). Русский . В 1925 году переехал в Актюбинск, где окончил Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу и заведовал Домом партийного просвещения. В 1941 году Мясоедов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июня того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К октябрю 1943 года старший сержант Григорий Мясоедов был старшиной роты 895-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 15 октября 1943 года Мясоедов переправился через Днепр в районе посёлка Лоев Гомельской области Белорусской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. 19 октября 1943 года он погиб в бою. Похоронен в братской могиле в деревне Крупейки Лоевского района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года старший сержант Григорий Мясоедов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина и медалью.

В честь Мясоедова названа улица в городе Актобе (Казаxстан).

Примечания

Литература

Ссылки 

Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Лоевском районе